Almenewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Almenewo (Kurgan), in der Oblast Kurgan, Verwaltungszentrum des Rajon Almenewo
 Almenewo (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Almenewo (Tschuwaschien, Wurnary), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Wurnary
 Almenewo (Tschuwaschien, Koslowka), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Koslowka